Кондиціонування (збагачення)
 Кондиціонування повітря